Statnik ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Josef Statnik (* 2005), deutscher Komiker, siehe Carl Josef
 Dawid Statnik (* 1983), sorbischer Politiker (CDU)